Флаг муниципального образования город Енисе́йск Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 июля 1998 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 482.

Описание 
«Флаг города Енисейска представляет собой прямоугольное двустороннее зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 и голубой полосой внизу в 1/4 высоты, с изображением фигур городского герба».

«В зелёном поле с лазоревой (голубой) оконечностью два золото-коричневых соболя с червлёными (красными) глазами, обращённых друг к другу, стоящие на задних лапах на золотой тетиве опрокинутого золотого лука, держащие двумя передними лапами , остриём упирающуюся в тетиву».

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27 апреля 2015 года № 74-451 в уставе города в описании флага слова «золотую стрелу» были заменены словами «серебряную стрелу».

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 18 мая 2016 года № 8-88 было утверждено положение о флаге муниципального образования город Енисейск со следующим описанием флага:

«Прямоугольное двустороннее зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 и голубой полосой внизу в 1/4 высоты, с изображением фигур городского герба.

В зелёном поле с лазоревой (голубой) оконечностью два золото-коричневых соболя с червлёными (красными) глазами, обращённых друг к другу, стоящие на задних лапах на золотой тетиве опрокинутого золотого лука, держащие двумя передними лапами серебряную стрелу, остриём упирающуюся в тетиву».

Обоснование символики 
За основу флага взят современный герб города Енисейска, составленный на основе исторического герба, встречающийся на печатях XVII века.

Голубая оконечность показывает реку Енисей, на берегах которой расположен город, носящий её имя. Голубой цвет в геральдике — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Зелёный цвет полотнища символизирует богатую сибирскую природу, плотно окружающую город. Зелёный цвет также символ здоровья.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.

Примечания 

флаг
Флаги с изображением соболя
Флаги с изображением лука и стрел